Бурнооктябрьское:
 Бурнооктябрьское — до 2007 г. название села Нурлыкент в Жуалынском районе Жамбылской области Казахстана
 Бурнооктябрьское — средне-вековое городище близ села Нурлыкент